Taguaya peut désigner :

Toponymes

Taguaya : l'une des sept divisions territoriales dont l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas ;
 Taguaya : capitale de la paroisse civile de Taguaya de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme